Palazuelo hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Lugares
 :
 :
 Palazuelo, localidad del municipio de Villar de Rena.
 :
 Palazuelo-Empalme, localidad del municipio de Malpartida de Plasencia.
 :
 :
 Palazuelos de la Sierra, municipio.
 Palazuelos de Muñó, municipio.
 Palazuelos de Cuesta-Urria, localidad del municipio de Trespaderne.
 Palazuelos de Villadiego, localidad del municipio de Villadiego.
 :
 Palazuelo de Torío, localidad del municipio de Garrafe de Torío.
 Palazuelo de Órbigo, localidad del municipio de Turcia.
 Palazuelo de Boñar, localidad del municipio de Vegaquemada.
 Palazuelo de Eslonza, localidad del municipio de Villasabariego.
 :
 Palazuelos de Eresma, municipio.
 :
 Palazuelo de Vedija, municipio.
 :
 San Salvador de Palazuelo, localidad del municipio de Cernadilla.
 Palazuelo de Sayago, localidad del municipio de Fariza.
 Palazuelo de las Cuevas, localidad del municipio de San Vicente de la Cabeza.

 :
 :
 Palazuelos, localidad del municipio de Sigüenza.

Personas
Pablo Palazuelo fue un pintor y escultor español.
Roberto Palazuelos es un actor Mexicano.